Greissing oder Greißing bezeichnet

 den Familiennamen folgender Personen:
 Heinz Greissing (1933–2020), österreichischer Maler
 Joseph Greissing (1664–1721), deutscher Baumeister und Lehrmeister Balthasar Neumanns
 Valentin von Greißing (1653–1701), siebenbürgischer Pädagoge, evangelischer Theologe und Philologe

 Greißing (Geiselhöring), Ortsteil der Gemeinde Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Karl Julius Heinrich Revy („Heinrich von Greißing“)
 Greising (Begriffsklärung)